Quimby, magyar együttes
 Quimby vezetéknevű személyek
 Quimby, település Iowában, az Egyesült Államokban